Foster se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Geoffrey Foster
 George A. Foster
 Michael Foster
 Robert Crichton Foster